Clannad to debiutancki album irlandzkiej grupy folkowej o nazwie Clannad. Został wydany w roku 1973 przez wydawnictwo Philips Ireland. Wznowiony pod nazwą The Pretty Maid w 1982 roku. W 1997, wydany w formacie CD przez Royal Records International znowu pod tytułem Clannad, a także z dodatkowym utworem z roku 1975.  Na albumie znalazły się utwory zarówno w języku irlandzkim jak i angielskim, między innymi także cover utworu Bonnie Dobson o tytule "Morning Dew" oraz inne utwory oparte głównie na tradycyjnej muzyce irlandzkiej.

Lista utworów

Utwór dodatkowy 
 "An Bealach Seo 'tá Romhainn" – 2:42

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Clannad
Albumy muzyczne wydane w roku 1973